Feast ist der Familienname folgender Personen:
James Feast (* 1938), britischer Chemiker
 Michael Feast (* 1946), britischer Schauspieler

Feast steht zudem für:
 Feast (Film), US-amerikanischer Spielfilm von John Gulager (2005)
 Feast, Originaltitel von Liebe geht durch den Magen, US-amerikanischer Animationskurzfilm von Patrick Osborne (2014)

Siehe auch:
 The Feast